Loutre Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Loutre Township (Audrain County, Missouri)
 Loutre Township (Montgomery County, Missouri)